Championnats du monde de Scrabble francophone (depuis 1972)
Championnat du monde de Scrabble anglophone (depuis 1991)
Championnat du monde de Scrabble hispanophone (depuis 1997)
 (depuis 2005)

Voir aussi 
Liste des championnats du monde

Tournoi de Scrabble